Фердинанд Киттель (, , 7 апреля 1832, Рестерхафе, Восточная Фризия — 18 декабря 1903, Тюбинген) — протестантский миссионер в Индии, работавший в южном штате Карнатака, в городах Мангалор, Мадикери и Дхарвад. 

Фердинанд Киттель прежде всего известен как исследователь языка каннада. Он составил первый каннада-английский словарь, который и сейчас является важным источником для изучения языка каннада. Хотя начиная с X века самими индусами было составлено много словарей каннада, эти традиционные словари, как правило, игнорировали диалекты. Киттель при составлении своего словаря путешествовал по всей Карнатаке и общался с представителями разных регионов и социальных классов. Словарь Киттеля содержит семьдесят тысяч слов, в том числе большое количество диалектной лексики.

Помимо словаря, Киттель написал грамматику языка каннада. Кроме того, он писал стихи на этом языке.

Примечания 

Религиозные деятели Германии
Востоковеды Германии
Религиозные деятели Индии
Филологи Индии
Поэты Индии
Протестантские миссионеры
Индологи Германии